Га́млет () — мужское имя, фамилия, топоним в англоязычных странах и название.
 «Гамлет, принц датский» — трагедия Уильяма Шекспира (1599—1601).
 Гамлет — главный герой трагедии Шекспира.
 Призрак отца Гамлета — персонаж трагедии, убитый король (предполагается, что его также звали Гамлет).
 Амлед — персонаж Саги о Гамлете, прототип Гамлета Шекспира.
 См. также: Русские переводы «Гамлета», Исполнители роли Гамлета.
  — крупнейший кратер на Обероне, названный в честь Гамлета.

Интерпретации пьесы

Драматические 
 «Гамлет» — пьеса Жан-Франсуа Дюси, далёкая от оригинала (1769).
 «Гамлет» — пьеса Александра Дюма (1847).
 «» — театральная постановка Гордона Крэга (МХТ, 1911).
 «» — цикл работ для театра и кино Кармело Бене.
 «» — постановка Ричарда Бёртона на Бродвее и её телевизионная версия (1964).
 «Гамлет» — постановка Юрия Любимова с Владимиром Высоцким в главной роли (Театр на Таганке, 1971).
 «» — пьеса Хайнера Мюллера (1977).
 «Я ненавижу Гамлета» — пьеса Пола Рудника (1991).
 «» — театральная постановка Питера Брука (2001).

Музыкальные 
 «Гамлет» — симфоническая поэма Ференца Листа (1858).
 «» — увертюра-фантазия Петра Чайковского (1888).
 «» — сочинение для драматического театра Петра Чайковского (1891).
 «» — сочинение для драматического театра и оркестровая сюита Дмитрия Шостаковича (1931—1932).
 «» — сочинение для драматического театра Сергея Прокофьева (1938).

Оперы 
 «» — утраченная опера Доменико Скарлатти (1715).
 «» — опера Саверио Меркаданте (1822).
 «» — опера Франко Фаччо (1865).
 «Гамлет» — опера Аристида Гиньяра (1868).
 «» — опера Амбруаза Тома (1868).
 «Гамлет» — опера Яниса Калниньша (1935).
 «Гамлет» — опера Марио Дзафреда (1961).
 «Гамлет» — опера Алексея Мачавариани (1967).
 «» — опера Шандора Соколаи (1968).
 «» — опера Паскаля Бентою (1974).
 «Гамлет» — опера Сергея Слонимского (1990—1991).
 «» — опера Бретта Дина (2017).

Балеты 

 «Гамлет» — балет Франческо Клерико в собственной постановке (1788).
 «Гамлет» — балет Брониславы Нижинской на музыку Ференца Листа (1934).
 «Гамлет» — балет Роберта Хелпмана на музыку одноимённой увертюры П. И. Чайковского (1942).
 «Гамлет» — балет Бориса Блахера (1949).
 «Гамлет» — телебалет на музыку Дмитрия Шостаковича с Марисом Лиепой в главной роли (СССР, 1969).
 «Гамлет» — балет Н. П. Червинского (1970).
 «Гамлет» — балет Реваза Габичвадзе (1971).
 «Гамлет» — одна из частей фильма-балета Феликса Слидовкера «Шекспириана» (СССР, 1988).
 «Гамлет» — первоначальное название балета Кристофера Уилдона Misericordes (2007).
 «Гамлет» — балет Раду Поклитару и Деклана Доннеллана на музыку Дмитрия Шостаковича (2015).

В изобразительном искусстве 
 «Гамлет» — цикл литографий Эжена Делакруа.
 «» — картина Эжена Делакруа (1839, коллекция Лувра).
 «Гамлет и Офелия» — графика Данте Габриэля Россетти (1858, 1866).
 «Гамлет и Офелия» — картина Михаила Врубеля (1888, ГТГ).

Фильмы 

 «» — 2-х минутный фильм Клемана Мориса с Сарой Бернар в главной роли (Франция, 1900).
 «Гамлет» — немой фильм Жоржа Мельеса (Франция, 1907).
 «» — немой фильм Анри Дефонтена (Франция, 1908).
 «» — немой фильм Луки Комерио (Италия, 1908).
 «» — немой фильм Марио Казерини (Италия, 1908/1910?).
 «» — немой фильм Элеутерио Родолфи (Италия, 1917).
 «Гамлет» — немой фильм Свенда Гейда, продюсер Аста Нильсен, она же в главной роли (Германия, 1921).
 «Гамлет» — фильм Лоренса Оливье с ним же в главной роли (Великобритания, 1948).
 «» — телефильм Франца Петера Вирта с Максимилианом Шеллом в главной роли (Германия, 1961).
 «Гамлет» — фильм Григория Козинцева с Иннокентием Смоктуновским в главной роли (СССР, 1964).
 «» — фильм Тони Ричардсона с Николом Уильямсоном в главной роли (Великобритания, 1969).
 «Гамлет» — телебалет на музыку Дмитрия Шостаковича с Марисом Лиепой в главной роли (СССР, 1969).
 «» — фильм Кармело Бене с ним же в главной роли (Италия, 1973).
 «» — экранизация театральной постановки Кармело Бене с ним же в главной роли (Италия, 1978).
 «Гамлет» — телефильм с Дереком Джекоби в главной роли, часть сериала BBC «» (Великобритания, 1980).
 «Гамлет» — фильм Франко Дзеффирелли с Мелом Гибсоном в главной роли (США—Великобритания—Италия, 1990).
 «Гамлет» — фильм Кеннета Брана, он же в главной роли (США—Великобритания, 1996).
 «Гамлет» — фильм Майкла Алмерейда с Итаном Хоуком в главной роли (США, 2000).
 «Гамлет» — телефильм Кэмпбелла Скотта с ним же в главной роли (2000).
 «» — телефильм Грегори Дорана с Дэфидом Теннантом в главной роли, экранизация постановки Королевской шекспировской труппы.
 «Гамлет. XXI век» — четырёхсерийный фильм Юрия Кары с Гелой Месхи в главной роли (Россия, 2009).
 «Гамлет идёт в бизнес» — фильм Аки Каурисмяки (Финляндия, 1987).

Другое 
 Hamlet — компьютерная игра.
  — музыкальная группа из Мадрида (Испания).
  — альбом этой группы (2002).

См. также 
  (категория)
 «Гамлет из Сузака, или Мамайя Кэро» — казахский художественный фильм по одноимённой повести Сакена Нарымбетова (СССР, 1990).
 «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — пьеса Тома Стоппарда (1966).

Примечания